Спиридонов, Сергей:
 Спиридонов, Сергей Васильевич (1899—1956) — советский военный деятель, генерал-майор интердантской службы (1945).
 Спиридонов, Сергей Парфентьевич (1915—?) — советский борец классического стиля, заслуженный тренер СССР (1956).
 Спиридонов, Сергей Сергеевич (1880—1932) — инженер-механик флота, участник Русско-японской войны.